Чемпионат Америки по шашкам-64 среди мужчин 2018 года прошёл в Монтего Бей, Ямайка с 22 по 28 февраля  в основной программе, быстрых шашках и блице. Классическая программа игралась по русским шашкам, быстрая программа по пул чекерсу, молниеносная программа — по бразильским шашкам.

Результаты

Классические 
Швейцарская система в 7 туров, русская версия шашек-64, микроматчи из двух партий с жеребьевкой первого хода белых, контроль времени 20 минут + 10 секунд за ход.

Блиц 
Швейцарская система в 7 туров, бразильская версия шашек-64, микроматчи из двух партий с жеребьевкой первого хода белых, контроль времени 3 минуты + 2 секунды за ход.

Быстрые шашки 
Швейцарская система в 7 туров, пул чекерс, микроматчи из двух партий с жеребьевкой первого хода белых, контроль времени 5 минут + 3 секунды за ход.

Ссылки 
 Результаты классической программы
 Результаты блица
 Результаты быстрых шашек

2018 год в шашках